Alban Hoxha – calciatore albanese
 Altin Hoxha – calciatore albanese
 Anna Hoxha – nota con il nome d'arte di Anna Oxa, cantante italiana
 Amir Hoxha – cantautore albanese
 Dritan Hoxha – imprenditore albanese
 Erand Hoxha – calciatore albanese
 Enver Hoxha – politico albanese
 Fabio Hoxha – calciatore albanese
 Nexhmije Hoxha – politica albanese
 Rigers Hoxha – calciatore albanese
 Rustem Hoxha – calciatore albanese
 Yll Hoxha – calciatore kosovaro